

516001–516100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 516001 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 516002 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 516003 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 516004 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 516005 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 516006 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 516007 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 516008 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 516009 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 516010 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 516011 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 516012 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 516013 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 516014 || || 1 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 516015 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 516016 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 516017 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 516018 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 516019 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 516020 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 516021 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 516022 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 516023 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 516024 || || 24 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 516025 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 516026 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 516027 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 516028 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 516029 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 516030 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 516031 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 516032 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 516033 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 516034 || || 19 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 516035 || || 11 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 516036 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 516037 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 516038 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 516039 || || 24 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 516040 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 516041 || || 22 d'agost de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 516042 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 516043 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 516044 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 516045 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 516046 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 516047 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 516048 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 516049 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 516050 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 516051 || || 11 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 516052 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 516053 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 516054 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 516055 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 516056 || || 30 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 516057 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 516058 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 516059 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 516060 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 516061 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 516062 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 516063 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 516064 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 516065 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 516066 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 516067 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 516068 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 516069 || || 19 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 516070 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 516071 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 516072 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 516073 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 516074 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 516075 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 516076 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 516077 || || 10 d'octubre de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 516078 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 516079 || || 16 d'agost de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 516080 || || 30 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 516081 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 516082 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 516083 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 516084 || || 20 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 516085 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 516086 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 516087 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 516088 || || 18 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 516089 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 516090 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 516091 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 516092 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 516093 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 516094 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 516095 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 516096 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 516097 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 516098 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 516099 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 516100 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

516101–516200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 516101 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 516102 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 516103 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 516104 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 516105 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 516106 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 516107 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 516108 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 516109 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 516110 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 516111 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 516112 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 516113 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 516114 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 516115 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 516116 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 516117 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 516118 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 516119 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 516120 || || 28 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 516121 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 516122 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 516123 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 516124 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 516125 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 516126 || || 23 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 516127 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 516128 || || 12 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 516129 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 516130 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 516131 || || 8 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 516132 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 516133 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 516134 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 516135 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 516136 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 516137 || || 18 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 516138 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 516139 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 516140 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 516141 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 516142 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 516143 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 516144 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 516145 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 516146 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 516147 || || 17 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 516148 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 516149 || || 10 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 516150 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 516151 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#C2FFFF
| 516152 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 516153 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#FFC2E0
| 516154 || || 6 de febrer de 2016 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=155 bgcolor=#FFC2E0
| 516155 || || 18 de febrer de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 516156 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#FA8072
| 516157 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#FA8072
| 516158 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 516159 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 516160 || || 30 d'agost de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 516161 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 516162 || || 15 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 516163 || || 31 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 516164 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 516165 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 516166 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 516167 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 516168 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 516169 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 516170 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 516171 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 516172 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 516173 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 516174 || || 2 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 516175 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 516176 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 516177 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 516178 || || 14 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 516179 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 516180 || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 516181 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 516182 || || 17 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 516183 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 516184 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 516185 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 516186 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 516187 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 516188 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#FA8072
| 516189 || || 9 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 516190 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 516191 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 516192 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 516193 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 516194 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 516195 || || 30 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 516196 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 516197 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 516198 || || 19 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 516199 || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 516200 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

516201–516300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 516201 || || 27 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 516202 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 516203 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 516204 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 516205 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 516206 || || 20 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 516207 || || 18 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 516208 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 516209 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 516210 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 516211 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 516212 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 516213 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 516214 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 516215 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 516216 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 516217 || || 19 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 516218 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 516219 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 516220 || || 21 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 516221 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 516222 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 516223 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 516224 || || 25 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 516225 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 516226 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 516227 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 516228 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 516229 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 516230 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 516231 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 516232 || || 12 de juny de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 516233 || || 29 d'agost de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 516234 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 516235 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 516236 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#FA8072
| 516237 || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 516238 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 516239 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 516240 || || 19 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 516241 || || 14 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 516242 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 516243 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 516244 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 516245 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 516246 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 516247 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 516248 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 516249 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 516250 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 516251 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 516252 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 516253 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 516254 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 516255 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 516256 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 516257 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 516258 || || 14 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 516259 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 516260 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 516261 || || 9 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 516262 || || 14 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 516263 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#FA8072
| 516264 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 516265 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 516266 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 516267 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 516268 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 516269 || || 20 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 516270 || || 27 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 516271 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 516272 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 516273 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 516274 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 516275 || || 12 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 516276 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 516277 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 516278 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 516279 || || 2 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 516280 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 516281 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 516282 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 516283 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 516284 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 516285 || || 2 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 516286 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 516287 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 516288 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 516289 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 516290 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 516291 || || 17 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 516292 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 516293 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 516294 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 516295 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 516296 || || 3 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 516297 || || 14 d'octubre de 1995 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 516298 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 516299 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 516300 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

516301–516400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 516301 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 516302 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 516303 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 516304 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 516305 || || 11 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 516306 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 516307 || || 1 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 516308 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 516309 || || 10 d'octubre de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 516310 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 516311 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 516312 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 516313 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 516314 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 516315 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 516316 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 516317 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 516318 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 516319 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 516320 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 516321 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 516322 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 516323 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 516324 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 516325 || || 7 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 516326 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 516327 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 516328 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 516329 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 516330 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 516331 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 516332 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 516333 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 516334 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 516335 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 516336 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 516337 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 516338 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 516339 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 516340 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 516341 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 516342 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#C2FFFF
| 516343 || || 25 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 516344 || || 27 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 516345 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 516346 || || 23 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#C2FFFF
| 516347 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 516348 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 516349 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 516350 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 516351 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 516352 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 516353 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#C2FFFF
| 516354 || || 18 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 516355 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 516356 || || 25 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 516357 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 516358 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 516359 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 516360 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 516361 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 516362 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 516363 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 516364 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 516365 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 516366 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 516367 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 516368 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 516369 || || 12 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 516370 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#C2FFFF
| 516371 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 516372 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 516373 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 516374 || || 13 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#C2FFFF
| 516375 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 516376 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 516377 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 516378 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 516379 || || 23 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 516380 || || 5 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 516381 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 516382 || || 21 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 516383 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 516384 || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 516385 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#C2FFFF
| 516386 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 516387 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 516388 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 516389 || || 16 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 516390 || || 11 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 516391 || || 1 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#FA8072
| 516392 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 516393 || || 3 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 516394 || || 26 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 516395 || || 4 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#FFC2E0
| 516396 || || 25 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 516397 || || 29 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#FFC2E0
| 516398 || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 516399 || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 516400 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

516401–516500 

|-bgcolor=#fefefe
| 516401 || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 516402 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 516403 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 516404 || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 516405 || || 6 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 516406 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 516407 || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 516408 || || 4 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 516409 || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 516410 || || 17 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 516411 || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 516412 || || 3 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 516413 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 516414 || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 516415 || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 516416 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 516417 || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 516418 || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#C2FFFF
| 516419 || || 22 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=420 bgcolor=#FFC2E0
| 516420 || || 25 de març de 2003 || Haleakala || NEAT || AMO ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 516421 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 516422 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#FA8072
| 516423 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 516424 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 516425 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 516426 || || 29 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 516427 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#FFC2E0
| 516428 || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 516429 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 516430 || || 28 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 516431 || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 516432 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 516433 || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 516434 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#FFC2E0
| 516435 || || 29 de març de 2004 || Siding Spring || SSS || ATE ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 516436 || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 516437 || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 516438 || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 516439 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 516440 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 516441 || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 516442 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 516443 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 516444 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 516445 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 516446 || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 516447 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 516448 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 516449 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 516450 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 516451 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 516452 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 516453 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#FFC2E0
| 516454 || || 31 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 516455 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 516456 || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#FFC2E0
| 516457 || || 20 d'abril de 2005 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=458 bgcolor=#FA8072
| 516458 || || 12 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 516459 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#FA8072
| 516460 || || 6 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#FA8072
| 516461 || || 6 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FA8072
| 516462 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 516463 || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 516464 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 516465 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 516466 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 516467 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 516468 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 516469 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 516470 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 516471 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 516472 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 516473 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 516474 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 516475 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#FA8072
| 516476 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 516477 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 516478 || || 25 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 516479 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 516480 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 516481 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 516482 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 516483 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 516484 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 516485 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 516486 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 516487 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 516488 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 516489 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 516490 || || 31 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 516491 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 516492 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 516493 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 516494 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 516495 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 516496 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 516497 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 516498 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 516499 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 516500 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

516501–516600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 516501 || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 516502 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 516503 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 516504 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 516505 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 516506 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 516507 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 516508 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 516509 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 516510 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 516511 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 516512 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 516513 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 516514 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 516515 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 516516 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#C2FFFF
| 516517 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 516518 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 516519 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 516520 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 516521 || || 28 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 516522 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 516523 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 516524 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 516525 || || 30 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 516526 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 516527 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 516528 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 516529 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 516530 || || 16 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 516531 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 516532 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 516533 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 516534 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 516535 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 516536 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 516537 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 516538 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 516539 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 516540 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#FA8072
| 516541 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 516542 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 516543 || || 25 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 516544 || || 16 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 516545 || || 10 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 516546 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 516547 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 516548 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 516549 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 516550 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 516551 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 516552 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 516553 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 516554 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 516555 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#FA8072
| 516556 || || 30 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 516557 || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 516558 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 516559 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 516560 || || 12 de desembre de 2006 || Mauna Kea || D. D. Balam ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 516561 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 516562 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 516563 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 516564 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 516565 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 516566 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 516567 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 516568 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 516569 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 516570 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 516571 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 516572 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 516573 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 516574 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 516575 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 516576 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 516577 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 516578 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 516579 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 516580 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 516581 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 516582 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 516583 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 516584 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 516585 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 516586 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 516587 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 516588 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 516589 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 516590 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 516591 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 516592 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 516593 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 516594 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 516595 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 516596 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 516597 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 516598 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 516599 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 516600 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

516601–516700 

|-bgcolor=#fefefe
| 516601 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 516602 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 516603 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#C2FFFF
| 516604 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 516605 || || 18 de maig de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 516606 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 516607 || || 13 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 516608 || || 19 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 516609 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 516610 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 516611 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 516612 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 516613 || || 17 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 516614 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 516615 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 516616 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 516617 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 516618 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 516619 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 516620 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 516621 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 516622 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 516623 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 516624 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 516625 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 516626 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 516627 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 516628 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 516629 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 516630 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 516631 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 516632 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 516633 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 516634 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 516635 || || 13 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 516636 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 516637 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 516638 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 516639 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 516640 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#FFC2E0
| 516641 || || 14 d'abril de 2008 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 516642 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 516643 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 516644 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 516645 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 516646 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#FA8072
| 516647 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 516648 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 516649 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 516650 || || 11 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 516651 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 516652 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 516653 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 516654 || || 3 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 516655 || || 3 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 516656 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 516657 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 516658 || || 3 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 516659 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 516660 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 516661 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 516662 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 516663 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 516664 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 516665 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 516666 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 516667 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 516668 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 516669 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 516670 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 516671 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 516672 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 516673 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 516674 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 516675 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 516676 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 516677 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 516678 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 516679 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 516680 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 516681 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 516682 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 516683 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 516684 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 516685 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 516686 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 516687 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 516688 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 516689 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 516690 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 516691 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 516692 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 516693 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 516694 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 516695 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 516696 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 516697 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 516698 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 516699 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 516700 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

516701–516800 

|-bgcolor=#fefefe
| 516701 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 516702 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 516703 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 516704 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 516705 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 516706 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 516707 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 516708 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 516709 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 516710 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 516711 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 516712 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 516713 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 516714 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 516715 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 516716 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 516717 || || 23 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 516718 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 516719 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 516720 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 516721 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 516722 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 516723 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 516724 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 516725 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 516726 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 516727 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 516728 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 516729 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 516730 || || 20 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 516731 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 516732 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 516733 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#FFC2E0
| 516734 || || 17 de març de 2009 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 516735 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 516736 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 516737 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 516738 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 516739 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 516740 || || 22 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 516741 || || 26 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 516742 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 516743 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 516744 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 516745 || || 13 de setembre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 516746 || || 13 de setembre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 516747 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 516748 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 516749 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 516750 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 516751 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 516752 || || 10 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 516753 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 516754 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 516755 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 516756 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 516757 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 516758 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 516759 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 516760 || || 29 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 516761 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 516762 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 516763 || || 20 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 516764 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 516765 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 516766 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 516767 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 516768 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 516769 || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 516770 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 516771 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 516772 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 516773 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 516774 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 516775 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 516776 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 516777 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 516778 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 516779 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 516780 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 516781 || || 9 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 516782 || || 10 de desembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#FA8072
| 516783 || || 12 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 516784 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 516785 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 516786 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 516787 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 516788 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 516789 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 516790 || || 2 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 516791 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 516792 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 516793 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 516794 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#FA8072
| 516795 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 516796 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 516797 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 516798 || || 26 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 516799 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 516800 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

516801–516900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 516801 || || 5 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 516802 || || 21 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#FFC2E0
| 516803 || || 14 de maig de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 516804 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 516805 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 516806 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 516807 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 516808 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 516809 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 516810 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 516811 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 516812 || || 4 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 516813 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 516814 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 516815 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 516816 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 516817 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 516818 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 516819 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 516820 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 516821 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 516822 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 516823 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 516824 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 516825 || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 516826 || || 29 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 516827 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 516828 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 516829 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 516830 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 516831 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 516832 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 516833 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 516834 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 516835 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 516836 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 516837 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 516838 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 516839 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 516840 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 516841 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 516842 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 516843 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 516844 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 516845 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 516846 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 516847 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 516848 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 516849 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 516850 || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 516851 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 516852 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 516853 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 516854 || || 13 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 516855 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 516856 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 516857 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 516858 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 516859 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 516860 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 516861 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 516862 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 516863 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 516864 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 516865 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 516866 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 516867 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#FFC2E0
| 516868 || || 8 d'abril de 2011 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=869 bgcolor=#FA8072
| 516869 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 516870 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 516871 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 516872 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 516873 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 516874 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 516875 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 516876 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 516877 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 516878 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 516879 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 516880 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 516881 || || 12 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 516882 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 516883 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 516884 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 516885 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 516886 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 516887 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 516888 || || 27 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 516889 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 516890 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 516891 || || 22 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 516892 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 516893 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 516894 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 516895 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 516896 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 516897 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 516898 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 516899 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 516900 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

516901–517000 

|-bgcolor=#fefefe
| 516901 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 516902 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 516903 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 516904 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 516905 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 516906 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 516907 || || 11 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 516908 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 516909 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 516910 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 516911 || || 17 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 516912 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 516913 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 516914 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 516915 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 516916 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 516917 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 516918 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 516919 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 516920 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 516921 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 516922 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 516923 || || 29 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 516924 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 516925 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 516926 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 516927 || || 16 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 516928 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 516929 || || 15 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 516930 || || 20 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 516931 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 516932 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 516933 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 516934 || || 14 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 516935 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 516936 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 516937 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 516938 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 516939 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 516940 || || 31 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 516941 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 516942 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 516943 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 516944 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 516945 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 516946 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 516947 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 516948 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 516949 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 516950 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 516951 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 516952 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 516953 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 516954 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 516955 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 516956 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 516957 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 516958 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 516959 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 516960 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 516961 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 516962 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 516963 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 516964 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 516965 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 516966 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 516967 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 516968 || || 23 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 516969 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 516970 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 516971 || || 22 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 516972 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 516973 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 516974 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 516975 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#FFC2E0
| 516976 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=977 bgcolor=#C2E0FF
| 516977 || || 17 d'abril de 2012 || Las Campanas || New Horizons KBO Search || cubewano (calent) ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 516978 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 516979 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 516980 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 516981 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 516982 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 516983 || || 1 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FFC2E0
| 516984 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 516985 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#FFC2E0
| 516986 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 516987 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 516988 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 516989 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 516990 || || 6 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 516991 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 516992 || || 19 de juny de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 516993 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 516994 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 516995 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 516996 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 516997 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 516998 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 516999 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 517000 || || 4 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (515001)-(520000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)